Il singolare del torneo di tennis Ameritech Cup 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Zina Garrison 6–1, 6–2.

Teste di serie

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Katerina Maleeva (quarti di finale)
 Jana Novotná (secondo turno)
 Jennifer Capriati (quarti di finale)

 Zina Garrison (finale)
 Helena Suková (semifinali)
 Amy Frazier (quarti di finale)
 Nathalie Tauziat (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ameritech Cup 1991